Daniel Katz (schrijver) (1938)
 Daniel Katz (psycholoog) (1903-1998)